Alekos redirige aquí.

Personas
 Aleko Konstantinow, escritor búlgaro.
 Aleko Yordan, futbolero turco.
 Alekos, artista colombiano.
 Alekos Michailidis, político griego-chipriota.

Otros
 Aleko, la primera de las tres óperas completas de Serguéi Rajmáninov.
 Moskvitch 2141 Aleko, un coche.